Звёздная масса — термин, используемый астрономами для описания массы звезды. Выражается в массах Солнца (). Следовательно, яркая звезда Сириус имеет около 2,02 . Масса звезды меняется в течение её жизни: масса поглощается, например, от звезды-компаньона, или масса выбрасывается со звёздным ветром.

Изменение 
В настоящее время, Солнце теряет массу с излучением электромагнитной энергии и выбросом вещества с солнечным ветром. Она теряет около (2-3)  в год. Потери массы возрастут, когда Солнце войдёт в стадию красного гиганта, доходя до (7-9)  при достижении вершины ветви красных гигантов. Этот показатель вырастет до 10−6  на асимпотической ветви гигантов, достигая пика на уровне 10−5 до 10−4 , создавая планетарную туманность. К тому времени Солнце будет белым карликом, потеряв 46 % от начальной массы.

Ссылки 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 

Масса
Звёзды
Звёздная астрономия